St Helens - localidade na Merseyside, Inglaterra
St Helens (distrito) - distrito na Merseyside, Inglaterra
St Helens (Cúmbria) - localidade na Cúmbria, Inglaterra
St Helens (Ilha de Wight) - localidade na Ilha de Wight, Inglaterra
St. Helens (Oregon) - localidade na Oregon, Estados Unidos